Westward Bound – film del 1930 diretto da Harry S. Webb
Westward Bound – cortometraggio del 1935 prodotto dalla Warner Bros.
Westward Bound – film del 1944 diretto da Robert Emmett Tansey